Voll (Rauma), een plaats in de gemeente Rauma in Noorwegen
 Voll (Rennebu), een plaats in de gemeente Rennebu in Noorwegen